Fontanelle (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Treviso
Fontanelle (Iowa), een plaats in de Amerikaanse staat Iowa